Дми́трий Алекса́ндрович Воробьёв:
 Воробьёв, Дмитрий Александрович (род. 1975) — Герой Российской Федерации.
 Воробьёв, Дмитрий Александрович (род. 1977) — российский и украинский футболист.